Nodi – plurale di "nodo"
 Nodi – città del Mali
 Nodi – Arrondissement del Benin nel dipartimento di Atakora

Pagine correlate 
Nodo (disambigua)